Catalunya je oficiální název pro jedno z autonomních společenství Španělska.
 Katalánsko
 Circuit de Catalunya